La Puente kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Puente, Tantima, ort, 
 La Puente, Tempoal, ort,

USA 

 La Puente, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar